Кубок Шпенглера 1930 — 8-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1930 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінал  
  ЛТЦ Прага —  «Давос» — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1930
1930 у хокеї з шайбою